Goßmar bezeichnet folgende Orte

 Goßmar (Heideblick), Ortsteil der Gemeinde Heideblick im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg
 Goßmar (Sonnewalde), Ortsteil der Stadt Sonnewalde im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg